Christophe-Clair Danyel de Kervégan ;
 Jean-François Kervégan.